Maximiliano Jonathan Córdoba Borges, mais conhecido como Maximiliano Córdoba (Montevidéu, Uruguai, 17 de dezembro de 1990) é um futebolista uruguaio que atua como atacante ou meia. Atualmente defende o Liverpool.

Atuou com a Seleção Uruguaia Sub-20 no Campeonato Sul-Americano de 2009 na Venezuela, que foi vencido pelo Brasil.

Ligações externas
TenfielDigital 

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai